Por Strasburg pode estar à procura de:
 Estrasburgo, uma comuna da França
 Strasburg (Colorado)
 Strasburg (Dacota do Norte)
 Strasburg (Illinois)
 Strasburg (Missouri)
 Strasburg (Ohio)
 Strasburg (Pensilvânia)
 Strasburg (Virgínia)

Desambiguação